Шахта имени Ленина (шахта имени В. И. Ленина) — многозначный термин.

 Шахта имени В. И. Ленина (Горловка)
 Шахта имени Ленина (Шахтинск)
 Шахта имени Ленина — бывшее название шахты «Терновская» в Кривом Роге